Евге́ний Бирюко́в:
 Бирюков, Евгений Афанасьевич (1936—2014) — генерал-майор.
 Бирюков, Евгений Николаевич (род. 1986) — российский хоккеист.